Тропический циклон Кристин () — третий тропический циклон в . Он обрушился на Западную Австралию в полночь 31 декабря 2013 года.

Метеорологическая история 

25 декабря Австралийское бюро метеорологии сообщило, что у обширной муссонной циркуляции, которую они наблюдали к северо-западу от Западной Австралии, возник отдельный центр циркуляции. В течение нескольких следующих дней система медленно развивалась дальше, перемещаясь на юго-запад, пока 28 декабря БМ не сообщило, что система развилась в тропический циклон категории 1 по австралийской шкале интенсивности тропических циклонов и назвало её «Кристин».                                                                                                 
Он усилился до шторма категории 2 на 29 декабря, категории 3 на 30 декабря, а затем маргинальной категории 4 в тот же день. Были выпущены предупреждения для районов между Дерби и , простирающихся вглубь страны за пределами Пилбары до  и Голдфилдс-Эсперанс вокруг Уилуна и .

Циклон «Кристин» остановился между городами Роборн и , усилившись около полуночи 31 декабря, причем глаз урагана проходил через сам Роборн, а  находился на краю глаза. Шторм начал поворачивать на юго-восток и стал медленно ослабевать.

Примечания 

Тропические циклоны
Декабрь 2013  года
Стихийные бедствия 2013 года